Sturston – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Sturston – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)